Caliroa är ett släkte av steklar som beskrevs av Costa 1859. Caliroa ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Caliroa